Tóth Géza
 Tóth Géza (1901–1995) meteorológus, geofizikus
 Tóth Géza (1907–1990) vegyészmérnök, tornász, olimpikon
 Tóth Géza (1921–?) állami díjas rakodómunkás
 Tóth Géza (1930–2005) akadémiai díjas radiokémikus
 Tóth Géza (1932–2011) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes súlyemelő, edző, szakíró
 Tóth Géza (1961) színész, rendező
 Tóth Géza (1962–2004) kézilabdázó, olimpikon
 Tóth Géza (1968) matematikus
 Tóth Géza (1971) elméleti fizikus, kutató
 Tóth Géza (1980) rádiós
hasonló nevűek
 M. Tóth Géza (1970) Balázs Béla-díjas animációs rendező, producer
 F. Tóth Géza (1945–2017) geológus, pedagógus, a Miskolcterv volt igazgatója